

Divinità
 Liber – antico dio italico della fecondità

Letteratura
 Liber Catullianus – raccolta dei componimenti di Catullo

Geografia
 Libeř – comune della Repubblica Ceca

Persone
 Michail Liber – politico russo

Altro
 Liber Liber – organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Altri progetti